Unimodulare Matrix steht für:

 eine Matrix, deren Determinante 1 ist, siehe spezielle lineare Gruppe
 ganzzahlige unimodulare Matrix, Matrix, deren Einträge ganzzahlig sind und ihre Determinante 1 oder −1 ist
 eine Matrix, deren Determinante 1 oder −1 ist, siehe unimodulare Transformation
 eine Matrix, deren Determinante eine Einheit ist, siehe reguläre Matrix #Reguläre Matrizen über einem unitären kommutativen Ring